Argan puede referirse a:
 Giulio Carlo Argan, historiador y crítico de arte; o
 La antigua ciudad persa de Argán
 Argania spinosa, una planta.
 Aceite de argán, un aceite extraído de la planta Argania spinosa.
 El álbum Argán del grupo Revólver.